Kot (Felis) – rodzaj drapieżnego ssaka z podrodziny kotów (Felinae) w rodzinie  kotowatych (Felidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Europie (Wielka Brytania, Portugalia, Gibraltar, Hiszpania, Andora, Francja, Belgia, Luksemburg, Niemcy, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Polska, Słowacja, Austria, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Węgry, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Grecja, Macedonia Północna, Bułgaria, Serbia, Rumunia i Mołdawia), Azji (Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Turcja, Syria, Liban, Izrael, Jordania, Arabia Saudyjska, Jemen, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Irak, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan, Mongolia, Chińska Republika Ludowa, Kirgistan, Tadżykistan, Afganistan, Pakistan, Indie, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesz, Mjanma, Laos, Wietnam, Kambodża i Tajlandia) i Afryce (Egipt, Libia, Tunezja, Algieria, Maroko, Sahara Zachodnia, Mauretania, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Kamerun, Czad, Sudan, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Etiopia, Sudan Południowy, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Rwanda, Burundi, Uganda, Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Eswatini, Lesotho i Południowa Afryka).

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 36–85 cm, długość ogona 12,6–36,8 cm; masa ciała 1,2–12 kg (samce są większe i cięższe od samic).

Systematyka

Etymologia 
 Felis:  lub felis „kot”.
 Chaus: rodzima nazwa dla kota błotnego. Gatunek typowy: Felis chaus .
 Catolynx: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Catus  (kot) oraz Lynx  (ryś). Gatunek typowy: Felis chaus 
 Otailurus: gr. ους ous, ωτος ōtos „ucho”; αιλουρος ailouros „kot”. Gatunek typowy: Felis megalotis  (= Felis catus ).
 Catus: łac. catus „kot”. Gatunek typowy: Felis catus .
 Mamfelisus: modyfikacja zaproponowana przez meksykańskiego przyrodnika Alfonso Luisa Herrerę w 1899 roku polegająca na dodaniu do nazwy rodzaju przedrostka Mam (od Mammalia).
 Poliailurus: gr. πολιος polios „szary”; αιλουρος ailouros „kot”. Gatunek typowy: Felis pallida  (= Felis bieti ).
 Microfelis: gr. μικρος mikros „mały”; rodzaj Felis  (kot). Gatunek typowy: Felis nigripes .
 Eremaelurus: gr. ερημια erēmia „pustynia”; αιλουρος ailouros „kot”. Gatunek typowy: Eremaelurus thinobius  (= Felis margarita ).
 Avitofelis: łac. avitus „pochodzący od przodków, dziedziczny”, od avus „dziadek”; rodzaj Felis  (kot). Gatunek typowy: †Avitofelis zitteli .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Felis chaus  – kot błotny
 Felis nigripes  – kot czarnołapy
 Felis margarita  – kot pustynny
 Felis bieti  – kot tybetański
 Felis lybica  – kot nubijski
 Felis catus  – kot domowy – gatunek udomowiony
 Felis silvestris  – żbik europejski

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Kotowate